Национальный гимн () — государственный гимн Кувейта. Был утверждён вместо прежнего гимна «Салют Эмиру» 25 февраля 1978, однако исполняется только по торжественным случаям и не имеет широкого употребления.

Арабский текст

Латинская транслитерация гимна 

Припев

 Watani ´l-Kuwait salemta Li ´l-majdi
 Wa `ala jabeeneka talio ´s-sa`di
 Watani ´l-Kuwait watani ´l-Kuwait
 Watani ´l-Kuwait salemta Li ´l-majdi

1

 Yaa mahda aabaai ´l-`ola katabou
 Sifra ´l-kholoudi fa-naadate ´sh-shohobou
 Allaho akbaro ennahom arabou
 Tala`at Kawaakebo jannato ´l-kholdi

2

 Bourekta Ya Watanil Kuwaita Lana
 Sakanan Wa Eshta Alal Mada Watana
 Yafdeeka Horron Fi Hemaka Bana
 Sarhol Hayati Be Akramil Aydi

3

 Nahmeeka Ya Watani Wa Shahidona
 Sharoul Hoda Wal Haqqo Ra-Edona
 Wa Amirona Lil Ezzi Qa-Edona
 Rabbol Hamiyati Sadiqol Waadi

Внешние ссылки 

 Гимн на сайте nationalanthems.info

Государственные символы Кувейта
Кувейт
Песни 1978 года